António Cabral (filho de Pedro Álvares Cabral) — filho de Pedro Álvares Cabral
António Cabral (escritor) — escritor português

Desambiguações de antropônimos